El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2019 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Son 68 los equipos que disputan la fase final, organizándose una ronda previa que daba acceso a la fase final entre 8 equipos, de los que cuatro se incorporarían a cada uno de los cuadros regionales. La Final Four se disputó en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. El campeón fue la Universidad de Virginia, que lograba el primer título de su historia.

Equipos 

*Véase First Four

Fase final 
* – Denota partido con prórroga.

First Four – Dayton, Ohio

East Regional – Washington, D.C.

Final East Regional

Mejor quinteto del Torneo East Regional 
 Cassius Winston, Michigan State - Mejor jugador del torneo.
 Xavier Tillman, Michigan State
 Zion Williamson, Duke
 R. J. Barrett, Duke
 Kerry Blackshear, Jr., Virginia Tech

West Regional – Anaheim, California

Final West Regional

Mejor quinteto Torneo West Regional 
 Jarrett Culver, Texas Tech - Mejor jugador del torneo.
 Matt Mooney, Texas Tech
 Rui Hachimura, Gonzaga
 Brandon Clarke, Gonzaga
 Trent Forrest, Florida State

Midwest Regional – Kansas City, Misuri

Final Midwest Regional

Mejor quinteto Torneo Midwest Regional 
 Jared Harper, Auburn - Mejor jugador del torneo
 Bryce Brown, Auburn
 Chuma Okeke, Auburn
 P. J. Washington, Kentucky
 Tyler Herro, Kentucky

South Regional – Louisville, Kentucky

Final South Regional

Mejor quinteto Torneo South Regional 
 Carsen Edwards, Purdue - Mejor jugador del torneo
 Kyle Guy, Virginia
 Mamadi Diakite, Virginia
 Ty Jerome, Virginia
 Ryan Cline, Purdue

Final Four

U.S. Bank Stadium – Minneapolis, Minnesota

Semifinales

Final Nacional

Mejor quinteto de la Final Four 
 Kyle Guy (Jr, Virginia) – Mejor Jugador de la Final Four
 Jarrett Culver (So, Texas Tech) 
 Matt Mooney (Grad transfer, Texas Tech)
 De'Andre Hunter (So, Virginia)
 Ty Jerome (Jr, Virginia)

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 2019
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA
Deporte en Estados Unidos en 2019